Triguero puede referirse a:
 El nombre común del ave Emberiza calandra.
 El nombre común de la planta Asparagus acutifolius.

  Juanjo Triguero (1983 n.), baloncestista.
  Pedro Jesús Triguero (1973 n.), futbolista.

Véase también 
 Trigueros,  desambiguación.